Courvoisier är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Charles Courvoisier (1846–1908), schweizisk violinist och musikpedagog
 Leo Courvoisier (1873–1955), schweizisk astronom
 Ludwig Georg Courvoisier (1843–1918), schweizisk kirurg
 Walter Courvoisier (1875–1931), schweizisk kompositör och musikpedagog

Se även
 Courvoisier (cognac) – ett varumärke
 Courvoisier Creek –  ett vattendrag i Kanada